Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) – poeta e scrittore polacco
 Zbigniew Morsztyn (1628-1698) – poeta, scrittore e traduttore polacco